Jarvis (eiland), een van de Line-eilanden, behorende tot de Verenigde Staten
Ann Maria Reeves en Anna Marie Jarvis; moeder en dochter; respectievelijk de moeder en stichtster van Moederdag
Charlie Jarvis (1954), Brits botanicus, bekend van het boek Order out of Chaos: Linnaean Plant Names and their Types 
Francis Jarvis, Amerikaans atleet en Olympische kampioen op de 100 m in 1900
Tim Jarvis, Australisch ontdekkingsreiziger en avonturier
Piret Järvis, Ests musicienne en een van de bandleden van meidengroep Vanilla Ninja
Jarvis Cocker, zanger van de Britse band Pulp
Jarvis Kenrick, Engels voetballer
Jarvis (Peter), Engels auteur en illustrator van o.a. Tropical Terry (Tropische Jopie).  
Edwin Jarvis, ook J.A.R.V.I.S., een personage uit de verhalen van Marvel Comics